Doci peut désigner :
Doci,un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Doci,  un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Doci, un personnage de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1.

Homonymie de toponyme